Martti Vainio – ex mezzofondista e maratoneta finlandese
 Mika Vainio – musicista finlandese
 Veikko Vainio – ex cestista finlandese